Die Phrase Wer sich umdreht oder lacht ist:
 Teil eines deutschsprachigen Abzählreims, siehe: Fangen
 Titel eines deutschen Hörspiels von John von Düffel: Wer sich umdreht oder lacht … (2011)
 Titel eines Dramas von Ulrike Schanko: Wer sich umdreht oder lacht (2011)
 der deutschsprachige Titel eines Romans von James Patterson: Wer sich umdreht oder lacht (Originaltitel: Hide and Seek, 1996)